Play TV kan avse:
Play TV (playstation) – ett tillbehör till Playstation 3
Play TV (tv-kanal) – en tv-kanal i Brasilien